А́дамсон () — англійське патронімічне прізвище (у буквальному значенні:  — «син Адама»).

Відомі носії 
 Адамсон-Ерік (; справжнє ім'я — Ерік Карл Хуго Адамсон, ; 1902—1968) — естонський художник, пейзажист, портретист і автор натюрмортів.
 Амандус Адамсон (; (1855—1929) — естонський скульптор.
 Бартлетт Адамсон (; 1884—1951) — австралійський поет, журналіст і громадський діяч.
 Джеймс Адамсон (;  1946) — астронавт США, здійснив два космічні польоти.
 Джиммі Адамсон (; 1929—2011) — англійський футболіст.
 Джой Адамсон (, уроджена Фрідеріке Вікторія Ґеснер, ; 1910—1980) — австрійська письменниця.
 Ендрю Адамсон (;  1966) — новозеландський кінорежисер та продюсер.
 Роберт Адамсон (; 1821—1848)  — шотландський фотограф.
 Хендрик Адамсон (; 1891—1946) — естонський поет і педагог.

Див. також 
 Адамс (прізвище)

Примітки 

Патронімічні прізвища